PKE steht für:
 Passkontrolleinheit
 PKE Pensionskasse Energie, eine Schweizer Pensionskasse
 PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie, eine Schweizer Vorsorgeeinrichtung
 Pro-Kopf-Einkommen
 , eine Verfahrensweise für elektronische Verriegelungen
 in der mit Ghostbusters – Die Geisterjäger beginnenden Filmreihe, für psycho-kinetische Energie
 PKE Electronics AG, früher Philips Kommunikation und Elektroinstallationen GmbH, ein österreichisches Unternehmen mit über 1500 Mitarbeiter für Verkehrs-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik.
 Powiat Kępiński in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung